SVN est un sigle de trois lettres, qui signifie :
 Slovénie : 
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays utilisés par l’OTAN, alpha-3 ;
 Subversion, un logiciel de gestion de versions, distribué sous licence Apache et BSD. Il a été conçu pour remplacer CVS ;
 , une organisation à but non lucratif basée en Californie.
 SVN est l’abréviation par les États-Unis du Sud Viêt Nam () qu'on peut trouver dans les .

Code